Miejscowości w Australii:
 Beulah – miasto w stanie Wiktoria
Miejscowości w USA:
 Beulah – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Benzie
 Beulah – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Bolivar
 Beulah – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mercer
 Beulah – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Crook
Gminy w USA:
 Beulah (ang. Beulah Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Beulah (ang. Beulah Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Johnston
 Beulah (ang. Beulah Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Davison
 Beulah (ang. Beulah Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hanson